Пореч се може односити на:
 Пореч, град и седиште истоименог града у Истарској жупанији, Хрватска
 Град Пореч, град у Истарској жупанији, Хрватска
 Пореч (Кутјево), село града Кутјева, Пожешко-славонска жупанија, Хрватска
 Пореч, старо име за Доњи Милановац, град у Србији
 Пореч (област у Србији), област у Србији

или:
 Порече, област у Северној Македонији

Види још
 Михољачки Пореч, село града Доњег Михољца, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска